Marc Leuenberger, né le  à Ursenbach, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le cousin de Sven et Lars Leuenberger.

Carrière 
Lancé très tôt dans le grand bain de LNA, alors qu'il n'a à peine que 17 ans, Marc Leuenberger devra attendre quelque peu avant de gagner une véritable place de titulaire dans la défense du CP Berne, son club formateur.

Il a en effet dû faire ses gammes en LNB, d'abord au HC Bienne, puis au HC La Chaux-de-Fonds, avant de trouver sa place de titulaire dans le club de la capitale.

Ensuite, il a dû s'exiler, après cinq saisons dans la ville fédéral, chez le voisin emmentalois du SC Langnau Tigers, pour à nouveau revenir dans son club formateur. Mais sa place de titulaire est chancelante et il est même prêté pour quelques matchs aux Young Sprinters.

Puis, lors de la saison 2009-2010, il rejoint l'ennemi fribourgeois, le HC Fribourg-Gottéron. Son aventure sur les bords de la Sarine tournera toutefois cours et devra quitter le club, faute de renouvellement de contrat. C'est pourquoi il rejoint le SC Langenthal pour la saison 2011-2012. En fin de contrat en 2014, il quitte Langenthal.

Carrière internationale 
Marc Leuenberger n'a jamais été sélectionné en équipe nationale senior. Il a par contre remporté la médaille de bronze lors du championnat d'Europe junior 1997.

Palmarès 
Champion de Suisse en 1997 et en 2004 avec le CP Berne
Champion de Suisse de LNB en 2012 avec le SC Langenthal
Médaillé de bronze avec l'équipe de Suisse des moins de 18 ans lors du championnat d'Europe junior 1997

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"| 1996-1997 || CP Berne U20 || Juniors Élites ||  42  ||  10  ||  8  ||  18  ||  30  ||    ||    ||    ||    || 
|- 
| CP Berne || LNA ||  1  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0  ||    ||    ||    ||    ||  
|-
|rowspan="3"|1997-1998 || HC Bienne || LNB  ||  5  ||  0  ||  0  ||  0  ||  2  ||  12  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0
|-
| CP Berne || LNA ||  15  ||  0  ||  0  ||  0  ||  2  ||    ||    ||    ||    ||
|-
| CP Berne U20 || Juniors Élites  ||  23  ||  5  ||  4  ||  9  ||  28  ||    ||    ||    || ||
|-
||1998-1999 || HC La Chaux-de-Fonds ||  LNB    ||  39  ||  0  ||  6  ||  6  ||  24  ||  12  ||  0  ||  1  ||  1  ||  2
|-
||1999-2000 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB||  34  ||  0  ||  9  ||  9  ||  6  ||  9  ||  1  ||  3  ||  4  ||  0   
|-
||2000-2001 || CP Berne ||  LNA ||  44  ||  2  ||  5  ||  7  ||  22  ||  9  ||  0  ||  0  ||  0  ||  14
|-
||2001-2002 || CP Berne ||  LNA ||  44  ||  2  ||  0  ||  2  ||  33  ||  5  ||  1  ||  0  ||  1  ||  2
|-
|2002-2003 || CP Berne ||  LNA ||  44  ||  3  ||  4  ||  7  ||  24  ||  13  ||  1  ||  0  ||  1  ||  12
|-
|2003-2004 || CP Berne ||  LNA ||  46  ||  5  ||  3  ||  8  ||  22  ||  15  ||  1  ||  1  ||  2  ||  4
|-
|2004-2005 || CP Berne ||  LNA  ||  37  ||  2  ||  2  ||  4  ||  16  ||  11  ||  0  ||  0  ||  0  ||  4
|-
|2005-2006 || SC Langnau Tigers ||  LNA || 42  ||  2  ||  3  ||  5  ||  32  ||  6  ||  0  ||  4  ||  4  ||  4
|-
||2006-2007 || SC Langnau Tigers ||  LNA || 43  ||  5  ||  7  ||  12  ||  54  ||  14  ||  2  ||  1  ||  3  ||  0
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || CP Berne ||  LNA || 39  ||  0  ||  3  ||  3  ||  28  ||  6  ||  1  ||  0  ||  1  ||  4
|-
| Young Sprinters HC || LNB ||  2  ||  0  ||  0  ||  0  ||  2  ||    ||    ||    ||    ||
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || CP Berne ||  LNA || 49  ||  0  ||  6  ||  6  ||  28  ||  3  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0
|-
|CP Berne || CHL
| 4 || 0 || 0 || 0 ||  2 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 ||HC Fribourg-Gottéron ||  LNA ||  49  ||  1  ||  1  ||  2  ||  20  ||  7  ||  0  ||  2  ||  2  ||  4
|-
|2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA || 31  ||  0  ||  0  ||  0  ||  12  ||  1  ||  0  ||  0  ||  0  ||  2
|-
|2011-2012 || SC Langenthal || LNB || 43  ||  3  ||  18  ||  21  ||  34  ||  21  ||  1  ||  4  ||  5  ||  8
|-
|2012-2013 || SC Langenthal || LNB || 48  ||  0  ||  7  ||  7  ||  34  ||  10  ||  1  ||  1  ||  2  ||  2
|-
|2013-2014 || SC Langenthal || LNB || 44  ||  1  ||  4  ||  5  ||  28  ||  12  ||  0  ||  1  ||  1  ||  8

|1997 ||Championnat d'Europe junior
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||

Notes et références 

Naissance en juin 1979
Naissance dans le canton de Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langenthal
Sportif bernois
Défenseur de hockey sur glace